Brian Slattery, professeur de droit canadien ;
 Edward Slattery (1940-), évêque américain ;
 Fergus Slattery (1949-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 James M. Slattery (1978-1948), homme politique américain ;
 Jimmy Slattery (1904-1960), boxeur américain ;
 John Slattery (1962-), acteur américain ;
 Peter Slattery (1965-), joueur australien de rugby à XV.